Inos, planète inconnue où se déroule le jeu Scurge: Hive
 Inos, jusqu'en 1839, ancien nom de la commune du Massegros, Lozère